A dinastia atálida foi uma linhagem grega que governou na cidade de Pérgamo após a morte de Lisímaco da Trácia - um dos generais e sucessores de Alexandre o Grande.

Um dos oficiais de Lisímaco, Filetero, ficou com o poder na cidade em 282 a.C. Tendo ulteriormente a sua descedência governado a cidade-estado, então convertida em reino. 

Átalo I proclamou-se rei, na década de 230 a.C., após as suas vitórias sobre os gálatas.

Os atálidas reinaram Pérgamo até Átalo III legar o reino à República Romana em 133 a.C.

Dinastia de Pérgamo
 Filetero (282 a.C.–263 a.C.)
 Eumenes I (263 a.C.–241 a.C.)
 Átalo I Sóter (241 a.C.–197 a.C.)
 Eumenes II (197 a.C.–160 a.C.)
 Átalo II Filadelfo (160 a.C.–138 a.C.)
 Átalo III (138 a.C.–133 a.C.)
 Eumenes III Aristônico (pretendente, 133 a.C.–128 a.C.)

Genealogia
 

Nota: Genealogia tomada de HANSEN (1971), pp. 26 e 45.

Bibliografia 
 HANSEN, Esther V. (1971).   The Attalids of Pergamon  . Ithaca, New York: Cornell University Press; London: Cornell University Press Ltd. ISBN 0-8014-0615-3.